Кіндрашівська сільська об'єднана територіальна громада — об'єднана територіальна громада в Україні, в Куп'янському районі Харківської області. Адміністративний центр — село Кіндрашівка.

Площа громади — 404,9 км2, населення громади —  осіб (2020)

Утворена 12 червня 2020 року шляхом об'єднання Кіндрашівської, Вишнівської, Грушівської, Гусинської, Моначинівської, Нечволодівської, Просянської та Смородьківської сільських рад Куп'янського району Харківської області. Перші вибори сільської ради та сільського голови Кіндрашівської сільської громади відбулися 25 жовтня 2020 року.

Населені пункти 
До складу громади входять 32 села (Кіндрашівка, Благодатівка, Василівка (Грушівська сільська рада), Василівка (Моначинівська сільська рада), Велика Шапківка, Вишнівка, Вовчий Яр, Голубівка, Грушівка, Гусинка, Дорошівка, Єгорівка, Калинове, Ковалівка, Курочкине, Мала Шапківка, Миколаївка Друга, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Паламарівка, Прилютове, Просянка, Радьківка, Садове, Самборівка, Селище, Смородьківка, Соболівка, Тищенківка, Цибівка).

Примітки

Джерела 
 Портал «Децентралізація». Кіндрашівська сільська громада. 

Адміністративний устрій Куп'янського району
Громади Харківської області
Засновані в Україні 2020